Pavilion steht für
Flux Pavilion (* 1989), britischer Dubstep- und Brostep-Produzent sowie DJ
Merriweather Post Pavilion Album von Animal Collective
RKO-Pavilion, US-Filmunternehmen
Siehe auch: 
Balboa Pavilion, Newport Beach, Kalifornien
Bonnington Pavilion, Lanark, SchottlandR
Centennial Pavilion Monrovia
Concord Pavilion Concord, Kalifornien
De La Warr Pavilion East Sussex, Großbritannien
Dorothy Chandler Pavilion, Konzerthalle in Los Angeles, Kalifornien.
Gexa Energy Pavilion, Dallas, Texas, Vereinigte Staaten
Glen Helen Pavilion, San Bernardino, Kalifornien, USA
Hank McCamish Pavilion Atlanta, Georgia. 
HP Pavilion at San Jose
Jay Pritzker Pavilion, Chicago
Merriweather Post Pavilion (Amphitheater), Columbia, Maryland
Old Post Office Pavilion
Pauley Pavilion, Los Angeles, USA
Pavilion Cinema, Bathgate 
Pavilion Theatre, Glasgow
Penilee Sports Pavilion, Paisley Schottland
Rothesay Pavilion Rothesay, Schottland
Royal Pavilion, Brighton (East Sussex) 
Chautauqua Pavilion 
Stock Judging Pavilion
 Pavillon (Begriffsklärung)